- japoński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów.

Życiorys 
Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (1992, 1994), brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (1989), trzykrotny mistrz Japonii (1991-1993).

Po zakończeniu kariery amatorskiej został trenerem łyżwiarzy figurowych w Toyama Skating Center. Obecnie trenuje swojego syna Yumę, który również startuje w konkurencji solistów.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy olimpijczycy
Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Nagoi
Sportowcy związani z Nagoją